Die Mestaruussarja 1965 war die 35. Spielzeit der finnische Fußballmeisterschaft seit deren Einführung im Jahre 1930. Sie wurde unter zwölf Mannschaften vom 25. April bis 10. Oktober ausgespielt. Meister wurde Haka Valkeakoski.

Teilnehmende Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste 
HJK-Spieler Kai Pahlman erzielte 22 Tore in der Saison 1965, womit er zum dritten Mal nach 1958 und 1961 die Torschützenwertung anführte.

Fußballpokal 
Den finnischen Fußballpokal gewann am 20. Oktober 1965 im Olympiastadion Helsinki Åbo IFK mit einem 1:0 über den zweitklassigen Turun Palloseura.

Internationales Abschneiden 1965/66 
HJK Helsinki qualifizierte sich als Meister der Saison 1964 für den Europapokal der Landesmeister 1964/65, Lahden Reipas als Pokalsieger für den Europapokal der Pokalsieger:

 Meister HJK Helsinki (Landesmeisterpokal)
 Vorrunde: 2:3 und 0:6 gegen  Manchester United
 Pokalsieger Lahden Reipas (Pokalsiegerpokal)
 Vorrunde: 2:10 und 0:6 gegen  Honvéd Budapest

Internationales Abschneiden 1966/67 
Als Meister der Saison 1965 qualifizierte sich Haka Valkeakoski für den Europapokal der Landesmeister, Pokalsieger Åbo IFK für den Europapokal der Pokalsieger:
 Meister Haka Valkeakoski (Landesmeisterpokal)
 1. Runde: 1:10 und 0:2 gegen  RSC Anderlecht
 Pokalsieger Åbo IFK (Pokalsiegerpokal)
 1. Runde: 1:1 und 1:2 gegen  Servette FC Genève

Weblinks 
 Finland - List of League First Level Tables RSSSF

Einzelnachweise 

	

Fußballsaison 1965
1965